Йохан Кеплер, или Кеплер може да се отнася за:

 немски астроном и математик, живял през 16-17 век, откривател на законите за движението на планетите
 товарен космически кораб от серията АТК на Европейската космическа агенция, наречен на името на астронома
 кратер на Луната, наречен на името на астронома
 кратер на Марс, наречен на името на астронома
 астероид, наречен на името на астронома
 космически телескоп, изстрелян от НАСА през март 2009 г., предназначен за издирване на планети около други звезди, наречен на името на астронома
 платформа за уеб приложения
 канадска рок-група, вече несъществуваща
 опера от Филип Глас от 2009 г.